Костромская область — название двух административно-территориальных единиц России

 Костромская область — область России, существующая с 1944 года;
 Костромская область (Российская империя) — область в составе Костромского наместничества, существовавшая в 1778—1796 годах.